Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Roitman e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Dennis van Scheppingen 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Nicolás Lapentti (semifinali)

 Devin Bowen /  Jens Knippschild (quarti di finale)
 E Benfele Álvarez /  Diego del Río (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2000
ATP Tour 2000